Headin' North – film del 1921 diretto da Charles Bartlett
Headin' North – film del 1930 diretto da John P. McCarthy